EEML steht als Abkürzung für:
 Extended Enterprise Modeling Language, eine Modellierungssprache für Unternehmensmodellierung
 Extended Environments Markup Language, eine Auszeichnungssprache für Sensordaten

Abkürzung